

Топонім

Муніципалітети у Франції 
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.
 Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш.

Вигадані світи 
 Брі — поселення у вигаданому світі Середзем'я Дж. Р. Р. Толкіна.

Інше 
 Брі — один з найдавніших французьких сирів, м'який, з пікантним смаком, вкритий скоринкою зі світлої цвілі, завжди невеликого розміру.
 Брі () — місто в Еріадорі, у вигаданому письменником Джоном Толкіном світі Середзем'я
 Б'янка Брі (, справжнє ім'я — Б'янка Ван Варенберг, ; народ. 17 жовтня 1990, ) — американська актриса, сценарист і продюсер.